Kåddejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är samiskt och kan på svenska översättas med Vildrenssjön.

Kåddejaure (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (43,6 ha)
Kåddejaure (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (17,2 ha)

Se även
Rensjön
Peurajärvi (finska)

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn